
Molekulska formula -{C5H8}- se može odnositi na:

 Izopren
 Ciklopenten
 Piperilen
 iuoprenil ili terpen monomer bočnog lanca plastohinona i koenzima Q10